Сейдулла́ Абдулла́евич Молдаха́нов (; род. 24 мая 1958, Ташкент, СССР) — советский и узбекский актёр казахского происхождения. Заслуженный артист Республики Узбекистан (2003 год).

Биография 
Выпускник ВГИКa, мастерская профессора Бориса Чиркова.
На международном фестивале актёров кино «Созвездие» (г. Тверь) получил диплом в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» (декабрь 2006 г.).
В июне 2009 года стал лауреатом Премии «Ильхом» им. Марка Вайля в номинации «Приз зрительских симпатий». Работает педагогом, в том и числе и приглашённым, в театрах Узбекистана и Казахстана.
Член союза кинодеятелей Республики Узбекистан.
Член Гильдии актёров кино России.

Фильмография

Клипы 
 2010 — Еркін Нұржанов «Кеш мені».
 2017 — Шахзода «Yomg’ir».

Театральные работы

Ташкентский театр «Ильхом» 
 Мавр (в спектакле «Петрушка» по мотивам оперы И. Ф. Стравинского)
 Милиционер (в «Прошло двести лет» А. А. Кима)
 Головастый (в «Прощай, овраг» К. К. Сергиенко)
 Саэд (в «Счастливых нищих» Карло Гоцци)
 Саид (в спектакле «Белый белый чёрный аист» Абдуллы Кадыри)
 Курильщик (в спектакле «Подражания Корану» А. Пушкина)
 Продюсер (в «Хламе» М. Дурнёнкова (режиссёр В. Михельсон))
 Старый Учитель (в спектакле «Глиняные буквы, плывущие яблоки» С. Афлатуни (режиссёр А. Пахомов, 2008))
 Мани (в спектакле «Семь лун» А. Навои (режиссёр В. Панков, 2010))

Интервью 
 Интервью Сейдуллы Молдаханова сайту Bomond.uz
 Сейдулла Молдаханов: готов сниматься «за идею»
 Пресс-конференция, посвящённая фильму «Шима» (Узбекистан) (27.06.2007)
 Сейдулла Молдаханов: «Театр — мой храм»
 https://www.fergananews.com/articles/8627

Примечания

Ссылки 
 Сейдулла Молдаханов на сайте Ruskino.ru
 

Выпускники Ташкентского театрального института
Выпускники ВГИКа
Заслуженные артисты Узбекистана